Funzione beta di Eulero – funzione speciale correlata con la funzione Gamma
 Funzione beta di Dirichlet – funzione correlata con la funzione zeta di Riemann
 Funzione beta – funzione che descrive la variazione delle costanti di accoppiamento al variare della scala di energia.